Le sekpele, aussi appelé likpe, est une langue kwa parlée au Ghana.

Écriture 
Le  (GILLBT) a développé un alphabet pour la traduction de la Bible en sekpele.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 
 
 
 

Langue au Ghana
Langue kwa
Inventaire de langues